О́кленд ( или ) — многозначный термин. Значения:
 Новая Зеландия
 Окленд — крупнейший город Новой Зеландии
 Окленд — административно-территориальное подразделение в Новой Зеландии
 Окленд  — крупнейший коммерческий аэропорт Новой Зеландии
 Окленд Сити — полупрофессиональный футбольный клуб из Окленда (Новая Зеландия)
 Окленд — субантарктический архипелаг Новой Зеландии
 Окленд — крупнейший остров архипелага Окленд
 Окленд — полуостров на севере Новой Зеландии
 Окленд — вулканическое поле

 США
 Окленд — город в штате Калифорния (США)
  
 Окленд Атлетикс — бейсбольный клуб из Окленда (Калифорния)
 Окленд Клипперс — бывшая футбольная команда из Окленда (Калифорния)
 Окленд Рэйдерс — футбольный клуб из Окленда (Калифорния)
 Окленд — город в штате Флорида (США)
 Окленд — тауншип в округе Маномен (штат Миннесота)
 Окленд — тауншип в округе Фриборн (штат Миннесота)
 Окленд — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США
  — город в штате Миссури.

 Прочее
 Oakland («Оукленд») — историческая марка автомобилей. Выпуск автомобилей под этой маркой был налажен с 1907 года независимой компанией Oakland Motor Car Company. С 1909 года компания и принадлежащая её марка были выкуплены General Motors. Выпуск автомобилей под маркой Oakland продолжался по 1931 год, пока не был свёрнут в разгар Великой депрессии, а сама марка не была поглощена другой из принадлежавших той же корпорации марок, Pontiac.